Curtat ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Auguste Curtat (1759–1832), Schweizer evangelischer Geistlicher und Politiker
 Louis François Antoine Curtat (1801–1868), Schweizer evangelischer Geistlicher, Hochschullehrer und Politiker
 Mary Widmer-Curtat (1860–1947), Schweizer Flüchtlingshelferin